Sagorodnoje () ist der Name zweier Orte in der russischen Oblast Kaliningrad
 Sagorodnoje (Kaliningrad, Bagrationowsk), Siedlung im Rajon Bagrationowsk (Schloditten, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 Sagorodnoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk (Neuendorf, Kreis Insterburg, Ostpreußen)